Witteburg bezeichnet:
 Die ehemalige Steingutfabrik Witteburg in Farge bei Bremen
 Die mittelalterliche Befestigung Witteborg, ebenfalls am Unterlauf der Weser

Siehe auch:
 Wittenborg
 Wittenburg (Begriffsklärung)
 Witteborg